António Antunes ist der Name folgender Personen:

* António Antunes (Bischof) (1867–1948), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Coimbra 
 António Antunes (Schachspieler) (* 1962), portugiesischer Schachspieler
 António Lobo Antunes (* 1942), portugiesischer Schriftsteller